Op de 74e vrouweneditie van het Australian Open 2000 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 19 tot en met 30 januari 2000.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigsters Martina Hingis en Anna Koernikova hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Hingis speelde samen met Mary Pierce – zij waren als derde geplaatst en bereikten de finale. Koernikova en haar partner Barbara Schett waren het zesde reekshoofd – zij werden in de halve finale uitgeschakeld.

Het als eerste geplaatste duo Lisa Raymond / Rennae Stubbs won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als derde geplaatste koppel Martina Hingis en Mary Pierce in drie sets. Het was hun twaalfde gezamenlijke titel, de eerste op een grandslamtoernooi. Raymond had daarnaast drie eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Stubbs negen.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Vijf Belgische vrouwen speelden mee:
 Els Callens en Dominique Van Roost bereikten de kwartfinale.
 Sabine Appelmans en haar Italiaanse partner Rita Grande bereikten de derde ronde.
 Laurence Courtois speelde samen met Amélie Mauresmo – zij kwamen niet voorbij de tweede ronde.
 Kim Clijsters en Henrieta Nagyová uit Slowakije strandden al in de eerste ronde.

Er waren ook vijf Nederlandse deelneemsters:
 Caroline Vis en haar Roemeense partner Irina Spîrlea waren het vijfde reekshoofd – zij kwamen niet voorbij de tweede ronde.
 Kristie Boogert en Miriam Oremans strandden al in de eerste ronde.
 Amanda Hopmans en Seda Noorlander hadden eveneens de eerste ronde als eindstation.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema Australian Open

Australian Open
ITF-toernooi in 2000